A 2006-os nemzetközösségi játékokon a fallabda versenyszámait március 16. és 26. között rendezték meg.

Összesített éremtáblázat

Férfi

Női

Vegyes

Jegyzetek

Források
 Honlap

Nemzetközösségi játékok
2006 a sportban
Fallabda